Медресе Ибрагим Охунда (Иброхим Охунд) () — медресе в историческом центре Бухары (Узбекистан), воздвигнутое в 1858—1859 годах при узбекском правителе Насрулле (1827—1860) на средства мударриса главного столичного медресе Кукельдаш — Ибрагим Охунда. Расположено на улице «Мехтар Амбар» махалли «Кукалдош». Медресе двухэтажное и состоит из 38 худжр.

Архитектурный памятник входит в «Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана». В настоящее время является объектом туристического сервиса и показа, где расположен музей археологии «Варахша».

Государственная программа предусматривала капитальное восстановление и ремонт медресе в 2011 году.

Примечания

Литература 
 

Медресе Бухары
Культурное наследие Узбекистана
Культовые сооружения, построенные в 1884 году
XIX век в Узбекистане